

Geografia

Austria 
 Kirchschlag – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Zwettl
 Kirchschlag bei Linz – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Urfahr-Umgebung
 Kirchschlag in der Buckligen Welt – miasto w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Wiener Neustadt-Land

Czechy 
Dawna nazwa miejscowości:
 Světlík